El nombre propio Ovidio hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Personas
Ovidio (Publius Ovidius Naso), poeta romano.
Ovidio Fuentes, actor argentino.
Ovidio González, político venezolano.
Ovidio Hernández, músico de Los Panchos.
Ovidio Lagos, periodista argentino.
Ovídio Manuel Barbosa Pequeno, político de Santo Tomé y Príncipe.
Ovidio Murguía de Castro, pintor.
Ovidio Rebaudi, químico.
Ovidio Sánchez, político asturiano.
Ovidio Sarmiento Díaz, gobernador del departamento del Meta.
Ovidio (obispo)

Además
(2800) Ovidius, un asteroide del cinturón de asteroides.
 Ovid (Colorado)
 Ovid (Nueva York)
 Ovid (villa), estado de Nueva York
 Ovid (Míchigan)
 Bodegas Ovidio García